Нико́льский остров — топоним.
 Никольский остров — в Ладожском озере.
 Никольский остров — остров в Онежском озере и адресный объект (улица) города Петрозаводска.